Mark Popovic (nacido el 11 de octubre de 1982  en Stoney Creek, en la provincia de Ontario) es un jugador canadiense de hockey sobre hielo que juega en los Atlanta Thrashers  de la NHL.

Carrera 
Comenzó su carrera en el año 2000 con los Toronto St. Michael's Majors en la OHL. Fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2001, en el puesto 35 por los Anaheim Ducks. En 2003 jugó su primer partido en la NHL con este equipo. En 2005 fue traspasado a los Atlanta Thrashers.

Estadísticas

Referencias 

Jugadores de hockey sobre hielo de Canadá
Personas de Hamilton (Ontario)